Радионавига́ция — область науки и техники, охватывающая радиотехнические методы и средства вождения автомобилей, кораблей, летательных и космических аппаратов, а также других движущихся объектов.

Применение радионавигационных методов и средств позволило увеличить точность прохождения маршрутов движущимися объектами и вывода их в заданный район, а также значительно повысить безопасность хождения судов и полетов самолетов в сложных метеорологических условиях. Объединение различных радионавигационных устройств в определенные системы в принципе позволяет обеспечить выполнение всех основных задач навигации. Однако в целях повышения надежности и безопасности вождения объектов в наиболее сложных условиях такие системы на практике используют совместно с нерадиотехническими  средствами, например с инерциальной навигационной системой, с которыми они образуют комплексные (комбинированные) системы навигации.

Виды радионавигационных систем 

 Наземные радионавигационные системы
 ОНЧ
  Omega
  RSDN-20 «Альфа»
 НЧ
  Loran-C
 Чайка
  Decca
  Consol
  Марс-75
  Брас
  РС-10
 ВЧ
 РЫМ
 ГРАС
 Метровые и дециметровые волны
  РСБН
 VOR/DME
 Спутниковые радионавигационные системы
 высокоорбитальные (высота орбиты порядка 35 тыс. км)
  Бэйдоу
 среднеорбитальные (высота орбиты порядка 20 тыс. км)
  GPS (NAVSTAR)
  ГЛОНАСС
  «Галилео»
 низкоорбитальные (высота орбиты порядка 1 тыс. км)
  Transit (NAVSAT)
  «Парус», «Цикада»

Классификация 
 по способу определения местоположения:
 угломерные;
 дальномерные;
 разностно-дальномерные (гиперболические);
 комбинационные.
 по виду несущего информацию и измеряемого параметра радиосигнала.

См. также 
 Космическая геодезия

Примечания